Schwanebeck ist ein Ortsname:

 Schwanebeck, Stadt im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt
 Schwanebeck (Bad Belzig), Ortsteil der Stadt Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Schwanebeck (Nauen), Ortsteil der Stadt Nauen im Landkreis Havelland in Brandenburg
 Schwanebeck (Panketal), Ortsteil der Gemeinde Panketal im Landkreis Barnim in Brandenburg

Siehe auch:
 Schwanenbeck